Örevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellersta Örevattnet, sjö i Ale kommun,  (2 ha)
Stora Örevattnet, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (2,3 ha)
Övre Örevattnet, sjö i Lilla Edets kommun,  (3,6 ha)
Stora Örevattnet, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (10,8 ha)
Örevattnet (Foss socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun, 
Örevattnet (Grinneröds socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun, 
Örevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Örevattnet (Håby socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (32,5 ha)
Örevattnet (Spekeröds socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (1,4 ha)
Örevattnet, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun, 
Örevattnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (3,2 ha)
Örevattnet (Töcksmarks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (59,4 ha)
Lill-Örevattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (18,6 ha)
Stor-Örevattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (22,1 ha)
Örevattnet (Näs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun och Östersunds kommun,  (1,15 km²)
Örevattnet (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (16,4 ha)

Se även
Örevatten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn